Les fal·lals (Phallales) són un ordre botànic de fongs, que és més o menys sinònim amb el clade gomphoid-phalloid. En aquest temps, l'ordre es componia enterament de fongs-fal·lus (família Phallaceae), però ha estat expandit per a incloure altres famílies, a causa de modernes anàlisis d'ADN.

Aquest grup inclou a Phallaceae, Geastraceae, bolets, i alguns altres grups de falses tòfones, club fungi, i fongs chantereloïdeus.